Boski ima više značenja:
 Boski (Dolina Aoste)
 Boski (Bolonja)
 Boski (Kuneo)
 Boski (Modena)
 Boski (Parma)
 Boski (Pavija)
 Boski (Pjačenca)
 Boski (Piza)
 Boski (Ređo Emilija)
 Boski (Torino)
 Boski (Trevizo)